Neural Code é um álbum lançado por Kiko Loureiro (guitarra e violão), Thiago Espírito Santo (baixo e percussão) e Cuca Teixeira (bateria), em 2009.

O álbum foi lançado quase ao mesmo tempo que "Fullblast", álbum solo de Kiko Loureiro.  Esta é a estréia em CD do trio formado por Kiko Loureiro nas guitarras e violão, Thiago Espírito Santo nos baixos e percussão e Cuca Teixeira na bateria e percussão.

Trabalho instrumental de alta qualidade com elementos de fusion, jazz, rock e musica brasileira.

Kiko Loureiro já era conhecido mundialmente como guitarrista do Angra e agora, faz parte da banda norte-americana Megadeth.

Para enterder melhor a proposta do "Neural Code", é necessário que se conheça Cuca Teixeira e Thiago Espírito Santo. O primeiro é um baterista de formação jazzística que já trabalhou com personalidades famosas do gênero, como Joe Lovano, Michel Brecker e George Benson, além de figuras da MPB como Paula Lima, Maria Rita e Marina Lima. Thiago vem fazendo seu nome como baixista de música instrumental brasileira contemporânea, já tendo atuado ao lado de Hamilton de Holanda, Yamandú Costa, Toninho Horta e Hermeto Pascoal.

Não há teclados no disco. Todas as músicas saíram de jam sessions executadas no estúdio, que misturam o Rock, Jazz e inúmeros ritmos tipicamente brasileiros. Tudo é entrelaçado de forma bastante complicada e com toda a liberdade de expressão necessária para o resultado soar uma espécie de fusion bem brasileiro, sofisticado mesmo.

Três mentes tão distintas somadas a tanta intimidade com seus respectivos instrumentos musicais certamente fazem de "Neural Code" um álbum respeitável, porém recomendado aos músicos e aficionados em música instrumental brasileira. Há muita coisa bacana em seus 40 minutos de audição, mas tudo é tão desafiador que haverá dificuldades em ser convenientemente compreendido e apreciado pelo grande público.

Faixas 

Álbuns de 2009
Álbuns de Kiko Loureiro
Álbuns de jazz